Amazonen, een volk van strijdsters uit de Griekse mythologie
Ruiter (persoon), een paardrijdster
Amazonehouding, een seksuele positie

Plaatsen en afgeleiden
Amazone (rivier), een rivier in Zuid-Amerika
Amazoneregenwoud, een regenwoud in Zuid-Amerika
Amazonebekken of Amazonegebied, een zeer uitgestrekt laagland in Zuid-Amerika

Overig
Amazone (film), een film uit 2000 van Philippe de Broca
Amazone (spel), een bordspel dat ontworpen is door Stefan Dorra
Amazonepapegaaien, een geslacht van papegaaien
Amazonen-Werke, een landbouwmachinefabrikant uit Duitsland

Zie ook
Amazonas (doorverwijspagina)
Amazon (doorverwijspagina)